Barsby ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Barsby (* 1970), neuseeländische Trompeterin
 John Barsby (* 1935), neuseeländischer Altphilologe britischer Herkunft